Ethan A. Hitchcock ist der Name folgender Personen:

* Ethan A. Hitchcock (General) (1798–1870), US-amerikanischer General und Alchemist
 Ethan A. Hitchcock (Politiker) (1835–1909), US-amerikanischer Politiker